Айварс Петрович Гипслис (8 февраля 1937, Рига — 13 апреля 2000, Берлин) — латвийский шахматист, гроссмейстер (1967), гроссмейстер ИКЧФ (1996). Шахматный теоретик и журналист, заслуженный тренер СССР (1976) и Грузинской ССР (1972). Тренер Ноны Гаприндашвили (1966—1979) и женской олимпийской команды СССР (1972—1984). Главный редактор журнала «Шахс» (с 1970). По профессии инженер-экономист.

Научился играть в шахматы в 12 лет в кружке Рижского Дворца пионеров.

Во время турнира в Берлине перенес инфаркт, через 2 месяца скончался.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Книги 
 Айвар Гипслис. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 160 с.

Литература

Ссылки 

Мастера спорта СССР
Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Заслуженные тренеры Грузинской ССР
Шахматные журналисты
Шахматные теоретики
Гроссмейстеры ИКЧФ